Volva (mythologie), een traditionele figuur in de Germaanse samenleving.
Volva (mycologie) of Beurs, deel van het velum universale van paddenstoelen
Volva (slak), een slakkengeslacht